Бердяш — топоним:

Сёла 
 Бердяш — село в Зилаирском районе Башкортостана.
 Бердяш — село в Караидельском районе Башкортостана.
 Бердяш Русский — село в Зилаирском районе Башкортостана

Реки 
 Бердяш (приток Большого Бердяша)
 Бердяш (приток Большого Ика) — в Зилаирском районе Башкортостана.
 Бердяш (приток Лемезы) — в Белорецком районе Башкортостана.
 ручьи Бердяш (руч. Бердяш), 68 км по лв. берегу р. Бол. Сурень (Большой Ик)
 Бердяш (приток Юрюзани)

См. также 
 Бердяуш (значения)